Varázséji Gusztáv (1824–1892) ipar- és hitelintézeti pénztárnok, lapszerkesztő
 Varázséji Gusztáv (1854–1887) városi tanácsnok